Anton nebo Antón (česky Antonín) může být:

 Antonín – mužské rodné jméno
 slangový výraz pro policejní vozidlo určené k přepravě zadržených nebo vězněných osob

příjmení
 Abel Antón (* 1962) – španělský sportovec atlet, běžec na dlouhých tratích
 Gabriel Anton (1858–1933) – česko-rakouský neurolog a psychiatr
 Jiří Anton (* 1924) – český hokejista a trenér
 Karel Anton (1898–1979) – český režisér
 Roman Anton (* 1968) – český podnikatel a bodyguard

v kultuře
 Anton Špelec, ostrostřelec – český film z roku 1932 režiséra Martina Friče

v geografii
 Anton (ves) – vesnice v Bulharsku

Související články 
 Antonín
 Antonov

Externí odkazy 
 

Česká příjmení
Německá příjmení